Teilhet (Ariège)
 Teilhet (Puy-de-Dôme)